Abrostola plumbea är en fjärilsart som beskrevs av Edward Alfred Cockayne 1947. Abrostola plumbea ingår i släktet Abrostola och familjen nattflyn. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Nattflyn
plumbea